

Danza 
 Vogue (danza) o Vogueing – stile di danza contemporanea

Editoria
 Vogue – periodico statunitense di moda fondato nel 1892

Geografia 
 Vogüé – comune dell'Ardèche (Francia)

Musica 
 Vogue – singolo di Madonna del 1990, dall'album I'm Breathless, di cui Kylie Minogue ha realizzato una cover
 Vogue – singolo dei KMFDM del 1992, dall'album Money
 Vogue – singolo di Ayumi Hamasaki del 2000, dall'album Duty
 Disques Vogue – casa discografica francese
 Vogue Records – casa discografica statunitense

Altro 
 Vogue – marchio di sigarette commercializzato dalla British American Tobacco